Handball-Weltmeisterschaft 1978 steht für:
 Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 1978 in der Tschechoslowakei
 Handball-Weltmeisterschaft der Männer 1978 in Dänemark